Patkó Ferenc (1898–1983) Plattkó Ferenc válogatott labdarúgó, edző
 Patkó Ferenc (1952) erdélyi magyar biológus